Уялинский сельский округ () — административная единица в составе Акжарского района Северо-Казахстанской области Казахстана. Административный центр — Уялы.

Население — 1031 человек (2009; 2079 в 1999, 3534 в 1989).

В состав сельского округа вошла территория ликвидированного Тельманського сельского совета (сёла Найдорф, Амангельды). Сёла Амангельды, Жаркин и аул Буланбай были ликвидированы.

Административное устройство

Примечания 

Сельские округа Акжарского района